Сбалансированная система показателей (система сбалансированных показателей, ССП, ) — инструмент стратегического управления результативностью, частично стандартизированная форма отчётности, позволяющая менеджерам отслеживать исполнение заданий сотрудниками, а также последствия исполнения или неисполнения.
Другое определение: ССП — это система измерения эффективности деятельности всего предприятия (система стратегического планирования), основанная на видении и стратегии, которая отражает наиболее важные аспекты бизнеса.
Система снабжена специальными методами проектирования и автоматизации.

Термин может соответствовать как системе в целом, так и индивидуальной реализации показателей. Важнейшими характеристиками подхода являются:
 акцент на стратегической повестке организации;
 отбор небольшого числа отслеживаемых данных;
 сочетание финансовых и нефинансовых данных.

Применение 
Сбалансированная система показателей является примером контроллера с обратной связью, действие которого направлено на реализацию корпоративной стратегии. Такой тип контроллера предполагает измерение результативности, сравнение показателя с референсным значением и осуществление корректировок при наличии разрыва. Подобный контроль требует трёх предпосылок:
 выбор подлежащих измерению данных;
 установление референсных значений;
 принципиальная возможность осуществить корректировки.

В контексте стратегического менеджмента все три элемента должны проистекать из корпоративной стратегии. Предполагается, что субъект управления способен как наблюдать, так и вмешиваться в процесс. На практике это не всегда осуществимо в полной мере.

Существуют два фактора, облегчающих установление такого рода контроля. Во-первых, можно упростить отбор данных для мониторинга. Во-вторых, следует отбирать только те данные, которые соответствуют способности менеджера вмешаться в процесс.

В 2003 году первым в России внедрил Сбалансированную Систему Показателей в работу генеральных директоров Владимир Моженков - российский бизнесмен и преподаватель, лучший менеджер Audi в Европе, основатель ГК «АвтоСпецЦентр» и «Ауди Центр Таганка», вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры», который описал метод применения в своей книге "Ген. директора.

См. также 
 Ключевые показатели эффективности
 Панель индикаторов
 Стратегическая карта
 Стратегическое управление
 Управление результативностью

Примечания 

Стратегический менеджмент
Менеджмент